Svarauskas ist der Familienname folgender Personen:

 Artūras Svarauskas (* 1981), litauischer Historiker
 Paulius Svarauskas (* 1994), litauischer Leichtathlet